

Населені пункти та їхні частини
 Маленець — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Маленець — село в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Маленець — частина міста Сташув у Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Маленець — осада в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки